Джунти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Джунти, Иньяцио (1941—1971) — итальянский автогонщик.
 Джунти, Федерико (род. 1971) — футболист.